Jorge Pilquian Recabal (2 de mayo de 1989) más conocido por su nombre artístico Haizum, es un músico chileno, vocalista y guitarrista de la banda de black metal Aypheros. También actúa como guitarrista, bajista y baterista en algunos álbumes de Death Black metal. Llegó a tocar también en las bandas Darkangeluz en el año (2003), Blasart (2010 - Presente) Antartandes (2007) Orategod (2015) y con su proyecto personal 1NU UN1 catalogado por el mismo como "Music(k) Ambient Ritualist".

Historia
Haizum es el miembro fundador de la banda Aypheros Y 1NU UN1. Su trayecto musical desde el año 2003 fue con la banda Heavy Metal Darkangeluz, siendo partícipe también en Antartandes (2007) con el álbum "The glory of our hate" y "Nostri novus ordo seclorum" - Blasart (2010 - Presente) con el álbum "Rebellion Abyss Chaos". Actualmente se encuentra trabajando con Aypheros con un nuevo álbum para este año y enfatizando su producción "Ascendet Novissima TUA" donde fue etiquetado por el sello Canadiense PRC MUSIC. A la misma vez trabaja con Blasart y la banda brutal death metal Orategod como proyectos paralelos.

Haizum anunció su nuevo proyecto personal 1NU UN1 catalogado por el mismo como "Music(k) Ambient Ritualist, así pronunciando dos canciones muy interesantes ''"Pandimensional Amoral" e ''"Ímpetu, pilares de poder (Que se haga posible)". Este nuevo trabajo fue increíblemente bien aceptado por seguidores de la música en general, dando relevancia al buen trabajo compositivo utilizando distintos instrumentos musicales, sintetizadores, teclados, timbales, etc. Creando un Pandemónium Para unificar mas aun este negro arte mágico.

El año 2017 Ejecutó junto a integrantes de distintas banda reconocidas Chilenas, el único homenaje a Ulver,disco kveldssanger en su totalidad, autorizado por Håvard Jørgensen. Su participación fue como director, corista, flautista, y guitarrista.

El año 2018 En la gira por el sur de Chile, participó como guitarrista en la banda alemana Nebulas. Donde Giro también con su banda Aypheros

Vida personal

Fue partícipe de un grupo musical de folclor chileno el año 2007, donde trabajó con estudiantes de la academia de música Ballet Folclórico de Chile (Bafochi). Fascinado por este estilo musical incluye en su producción "Ascendet Novissima TUA" Conceptos clásicos de la guitarra acústica para la banda Aypheros.

Se ha visto muy interiorizado con el esoterismo donde en algunas entrevistas realizadas a la banda menciona minuciosos comentarios sobre Thelema y el Camino de la Mano Izquierda. En el arte del álbum "Ascendet Novissima TUA" vemos claramente el concepto esotérico del cual no se tiene mucha información.

Discografía

Con Aypheros
Ascendet Novissima TUA' (2014)Tzitaudel' (2018)
Rehearsal' (2019)
Con 1NU UN1Enn-Demonolatry' (2018)
Con Blasart
Rebellion Abyss Chaos' (2011 - 2014)
Con AntartandesThe glory of our hate' (2008)
Nostri novus ordo seclorum' (2009)
Con DarkangeluzVida o muerte' (2003)
Howls
''Single' (2019)

Enlaces externos 
 Encyclopedia Metallum
 Bandcamp
 Facebook

Cantantes masculinos de Chile
Guitarristas de Chile
Músicos de death metal
Guitarristas de heavy metal
Músicos de black metal
Cantantes de heavy metal de Chile